1 gmina w Niemczech:
 Rodenbek – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

1 rzeka w Niemczech:
 Rodenbek – rzeka w Hamburgu